Рассвет () — село в Страшенском районе Молдавии. Входит в состав города Быковец.

География 
Село расположено на высоте 129 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Рассвет проживает 345 человек (170 мужчин, 175 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Страшенского района